Кульба — фамилия. Известные носители:
 Кульба, Владимир Васильевич (род. 1937) — советский и российский учёный-физик, академик РАЕН (1994), заведующий лабораторией Института проблем управления РАН, профессор кафедры управления РГГУ, лауреат премии имени Б. Н. Петрова
 Кульба, Николай Фёдорович (1922—?) — гвардии сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943), лишён всех званий и наград в связи с осуждением.

См. также 

 Кульбы - село в Золочевском районе Львовской области Украины.